Der Begriff Bärenberg bezeichnet:

in Deutschland:
 Großer Bärenberg, Berg bei Zierenberg, im Naturpark Habichtswald, Nordhessen
 Bärenberg (Kirchenreinbach), Burgberg bei Etzelwang-Kirchenreinbach in der Fränkischen Alb, Bayern
 Bärenberg (Plettenberg), Erzberg bei Plettenberg im Sauerland, Nordrhein-Westfalen (mit Bärenberger Stollen)
 Bärenberg (Schwäbische Alb), Berg bei Bartholomä in der Schwäbischen Alb, Baden-Württemberg
 Bärenberg (Spalt), Berg bei Wernfels in der Fränkischen Alb, Bayern
 Burg Bärenberg, ehemalige Burg bei Königsfeld im Schwarzwald, Baden-Württemberg

außerhalb Deutschlands:
 Bärengipfel (Medvědín), Berg im Riesengebirge, Tschechien
 Bärenberg (Wien), Berg im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing, Österreich 
 Bärenberg, Berg an der Südküste der Krim
 Bärenberg (Medvednica), Berg bei Zagreb, Kroatien, mit Naturschutz- und Skigebiet

Siehe auch: 
 Lutter am Barenberge
 Bärenstein
 Beerenberg
 Berenberg